Blacksjön kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Blacksjön, Småland, sjö i Gislaveds kommun, 
Blacksjön, Västerbotten, sjö i Skellefteå kommun,  (27,7 ha)

Se även
Blackesjö

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn